Criva ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Criva (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Criva (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Criva de Jos, Dorf im Kreis Olt
 Criva de Sus, Dorf im Kreis Olt
 in der Republik Moldau:
 Criva (Briceni), Gemeinde im Rajon Briceni

Siehe auch:
 Kriva